«Стра́шный» — российский эскадренный миноносец типа «Сокол», героически погибший в неравном бою с японцами под Порт-Артуром 31 марта 1904 года.

Последний бой
30 марта (12 апреля) 1904 г. восемь российских миноносцев, среди которых был и «Страшный», вышли из Порт-Артура и взяли курс на острова Сапшантау. К полуночи отряд вошел в группу островов. В начале первого часа ночи погода ухудшилась и  возникла опасность заблудиться в островах. Поэтому миноносцы повернули обратно. 

Около двух часов ночи сигнальщики «Страшного» заметили в море огни и силуэты шести судов, это был  один из отрядов японских миноносцев, прикрывавших постановку минные заграждений, на «Страшном» приняли их за свои корабли, присоединившись к отряду. Японцы так же приняли его за свой корабль. С рассветом на «Страшном» подняли позывные. В ответ на это корабли открыли огонь по «Страшному». Четыре японских миноносца и два двухтрубных крейсера, развернувшись веером, начали осыпать «Страшный» снарядами. «Страшный» попытался прорваться в Порт-Артур, но японцы настигали его. Первым же шестидюймовым снарядом, попавшим в миноносец, был убит командир капитан 2-го ранга Юрасовский и было уничтожено носовое орудие. Командование принял лейтенант Малеев.

«Страшный» выпустил из носового аппарата торпеду в японский крейсер и нанёс ему повреждения. На помощью этому крейсеру подошел второй. Теперь только четыре вражеских миноносца преследовали «Страшный».

В кормовом аппарате «Страшного» от попавшего в него снаряда взорвалась торпеда. В результате этого взрыва была убита почти вся прислуга торпедного аппарата и кормового 47-мм орудия, были повреждены цилиндры обеих машин и перебило главную паровую магистраль. Взрывом был убит инженер-механик Дмитриев. Оставшиеся в живых машинисты и кочегары вышли наверх и приняли участие в бою, заменив у орудий убитых и раненых.

Один из японских снарядов сбил заднюю трубу мининоносца. Миноносец заволокло дымом, ход резко упал. 

Японские корабли подошли к стоящему миноносцу на расстояние 70-80 метров и стали расстреливать его в упор. Лейтенант Малеев открыл беглый огонь по неприятелю из пятиствольной митральезы, снятой в свое время с японского брандера,  разбив мостик одного японского миноносца и разворотив трубу другого. Но «Страшный» начал быстро погружаться и в 6 час. 15 мин. утра пошел ко дну. Бой продолжался почти полтора часа.

Японские миноносцы прекратили огонь и начали спешно отходить, когда на помощь «Страшному» пришёл крейсер «Баян». Но из воды удалось спасти только пятерых матросов «Страшного» . Так же к месту гибели «Страшного» вышел и подорвался на установленных японцами минах броненосец «Петропавловск», вместе с броненосцем погиб  командующий Тихоокеанской эскадрой вице-адмирал Степан Макаров.

Командиры 
 28 января — 7 февраля 1904 года — врид капитан 2-го ранга Погорельский, Евсевий Михайлович
 7 — 14 февраля 1904 года — врид лейтенант Дрешер, Пётр Яковлевич
 14 февраля — 5 апреля 1904 года — лейтенант (с 28 марта 1904 года капитан 2-го ранга) Юрасовский, Константин Константинович

Список офицеров миноносца, погибших в бою 31 марта 1904 года 

 Командир: Капитан 2-го ранга Юрасовский, Константин Константинович
 Вахтенный начальник: Лейтенант Малеев, Ермий Александрович — во время боя после гибели капитана взял командование миноносцем на себя. В его честь назвали миноносец Сибирской флотилии.
 И. д. минного офицера: Мичман Акинфиев, Андрей Михайлович
 Судовой механик: Младший инженер-механик: Дмитриев, Павел Михайлович

Память о корабле 
В память о героическом бое были названы четыре миноносца:
«Страшный», «Капитан Юрасовский», «Лейтенант Малеев», «Инженер-механик Дмитриев».

Примечания

Ссылки 
 Эскадренный миноносец «Страшный»
 Эскадренный миноносец «Страшный»
 Гибель «Страшного»
 С.БАЛАКИН. НАСЛЕДНИКИ «СОКОЛА»
 Класс «Сокол»
 Команда миноносца «Страшный» повторила подвиг «Стерегущего»
 Год 1907-й в ряды Российского императорского флота вступает новый эскадренный миноносец, носящий имя уроженца Уфы — лейтенанта Ермия Маллеева
 А.Н.СТЕПАНОВ. «Порт-Артур»

Корабли Первой Тихоокеанской эскадры
Суда по алфавиту
Миноносцы типа «Сокол»